Belomestnoje () ist der Name russischer Orte:

 Belomestnoje (Belgorod), Dorf im Rajon Belgorod, Oblast Belgorod
 Belomestnoje (Nowy Oskol), Dorf im Rajon Nowy Oskol, Oblast Belgorod
 Belomestnoje (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Belomestnoje (Orjol), Sloboda in der Oblast Orjol
 Belomestnoje (Tula), Dorf in der Oblast Tula